Hellcat puede referirse a:

 El personaje de historietas Gata Infernal.
 La compañía discográfica Hellcat Records.
 El avión Grumman F6F Hellcat.
 El cazacarros M18 Hellcat.